Чемпионат Европы по фигурному катанию 1932 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в Париже, Франция в 1932 году. Соревнования проходили в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став трёхкратным чемпионом Европы, у женщин победу одержала норвежка Соня Хени, став двукратной чемпионкой Европы, среди пар победили французы Андре Брюне и Пьер Брюне.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Париже
1932 год в фигурном катании
Европа
Спорт во Франции в 1932 году
Чемпионаты Европы в 1932 году
Чемпионаты Европы во Франции